Белейка:

Населённые пункты 
 Белейка — деревня в Жарковском районе Тверской области.
 Белейка — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Белейка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

Реки 
 Белейка — река в Тверской области, приток Сишки.
 Белейка — река в Тверской области, приток Межи.
 Белейка — река в Свердловской области, приток Кунары.